Philip Varone (né le  à Vaughan, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Né en banlieue de Toronto, il commence sa carrière junior à Kitchener où il évolue deux saisons avant de passer aux Knights de London. En 2009, il est sélectionné par les Sharks de San José lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Lors de la saison 2010-2011, il rejoint les Otters d'Érié après seulement quatre parties avec les Knights.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 ||Dutchmen de Kitchener ||OJHL-B ||20 ||10 ||11 ||21 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||13 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||36 ||5 ||20 ||25 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Knights de London ||LHO ||31 ||10 ||26 ||36 ||14 ||5 ||1 ||1 ||2 ||7
|-
|2008-2009 ||Knights de London ||LHO ||58 ||19 ||33 ||52 ||32 ||14 ||10 ||9 ||19 ||19
|-
|2009-2010 ||Knights de London ||LHO ||31 ||9 ||22 ||31 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Knights de London ||LHO ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Otters d'Érié ||LHO ||55 ||33 ||48 ||81 ||30 ||7 ||3 ||10 ||13 ||4
|-
| 2011-2012|| Americans de Rochester || LAH || 76|| 11|| 41|| 52|| 42|| 3|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2012-2013|| Americans de Rochester || LAH  || 62|| 11|| 24|| 35|| 42|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014|| Americans de Rochester || LAH ||69|| 18|| 43|| 61|| 58|| 5|| 0|| 3|| 3||0
|-
| 2013-2014|| Sabres de Buffalo || LNH || 9|| 1|| 1|| 2|| 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Americans de Rochester || LAH || 55 || 15 || 29 || 44 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Sabres de Buffalo || LNH || 28 || 3 || 2 || 5 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Americans de Rochester || LAH || 43 || 12 || 17 || 29 || 20 || - || - || - || -|| -
|-
| 2015-2016 || Sabres de Buffalo || LNH || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Senators de Binghamton || LAH || 21 || 6 || 17 || 23 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH ||65 ||15 ||36 ||51 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||74 ||23 ||47 ||70 ||36 ||7 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
| 2018-2019 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 22 || 11 || 17 || 28 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH || 47 || 3 || 4 || 7 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||27 ||4 ||10 ||14 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||6 ||0 ||5 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Barys || KHL ||42 ||9 ||16 ||25 || 42 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
| 2021-2022|| Lausanne HC || National League || 13 || 2 || 5 || 7 || 10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| CP Berne || National League || 29 || 6 || 12 || 18 || 14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2022-2023 || HK Spartak Moscou || KHL ||  ||- ||- ||- ||- ||-

| 97 || 8 || 9 || 17 || 26 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en décembre 1990
Naissance à Vaughan
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Knights de London
Joueur des Otters d'Érié
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sabres de Buffalo
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Gagnant du trophée Les-Cunningham
Joueur du Barys Astana
Joueur du Lausanne HC
Joueur du CP Berne
Joueur du HK Spartak Moscou